Jacques Gautier d'Agoty (Marseille vers 1716 - Paris, 1785), peintre et graveur d'anatomie français
 Ses fils :
 Arnauld-Éloi Gautier-Dagoty (Paris 1741 - 1771 ou 1783), graveur français
 Jean-Baptiste André Gautier-Dagoty (Paris, 1740 - Paris, 1786), peintre français spécialisé dans l'art du portrait
 Pierre-Louis Dagoty (1771-1840), peintre en porcelaine et porcelainier
Pierre-Édouard Dagoty (Florence, 1775 - Bordeaux, 1871), peintre en miniature, cousin germain du précédent.

Homonymie de patronyme